Le diocèse d'Angers , compte 54 paroisse répartie en 13 doyenné.

Liste des paroisses

Doyenné de Cholet 

 Paroisses du Doyenné de Cholet
 Paroisse Bienheureux-Antoine-Chevrier
 Paroisse Le Sacré-Cœur
 Paroisse Notre-Dame-du-Puy-aux-Lacs
 Paroisse Saint-Jean-du-Bocage
 Paroisse Saint-Michel-des-Prieurés
 Paroisse Saint-Pierre - Notre-Dame
 Paroisse Saint-Romain-les-Trois-Provinces
 Paroisse Sainte-Marie-des-Sources-de-l’Èvre

Doyenné de Layon 

 Saint-Hilaire-en-Vihiersois
 Notre-Dame-en-Chemillois
 Saint-Pierre-en Layon-Hyrôme
 Saint-François d'Assise-en-Louet Aubance
 Saint-Vincent en-Aubanc
 Saint-Jean-Baptiste en-Loire-Aubanc

Doyenné des Mauges 

 Saint-Maurice en-Val-de-Moine
 Saint-Benoit-en Val-de-Moine
 Notre dame d'Evres
 Espérance au-Coeurdes-Mauges
 Saint-Joseph-en-Mauges
 Sainte-Cécile de-Loire-et Divatte

Doyenné des coteaux de la Loire 

 Saint-Maurille-en Evre-et-Loire (Maine-et-Loire)
 La-Nouvelle Alliance en-Loire et-Mauges
 Saint-Maurille-en Loire-et-Layon
 Saint-Pierre-en Val-de-Loire

Doyenné Anjou outre-Maine 

 Paroisse Saint-Jean-XXIII(Maine-et-Loire)
 Paroisse saint gilles (Maine-et-Loire)
 Paroisse Saint-Lazare et Saint-Nicolas (Maine-et-Loire)
 Paroisse Saint Aubin et Saint Symphorien (Maine et Loire)

Doyenné du Saumurois 

 Notre-Dame-du-Bellay
 Saint-Denis des-Faluns
 Saint-Martin en-Layon
 Saint-Maur-en Loire-et-Vallée

Doyenné de Saumur 

 Paroisse Sainte-Jeanne Delanoue
 Paroisse Bienheureux Charles de Foucault
 Paroisse Sainte-Thérèse en-Haute Vallée
 Paroisse Saint-Vincent-des Coteaux-de-Saumur

Doyenné du Baugeoie-Vallé 

 Notre-Dame-du-Loir
 Saint-Paul en-Baugeois
 Marthe-et-Marie en-Baugeois
 Saint-Martin du-Noyantais
 Sainte-Marie-et Saint-Jean-du-Lathan
 Saint-Martindu-Noyantais

Doyenné Angers-Centre 

 Cathédrale Saint-Maurice-Notre-Dame
 Paroisse Saint-Lau (Maine-et Loire)
 Paroisse SainteBernadette (Maine-et Loire)
 Paroisse Saint-Jean-Paul-II (Maine-et Loire)

Doyenné Angers-Corronnne 

 Paroisse Saint-Jean-Saint-Pierre de-la-Croix-Blanche
 Paroisse Saint-Antoine Saint-Serge
 Paroisse Saint Lézin
 Paroisse Saint-Martin des-Champs (Maine-et-Loire)
 Saint-Jean-Bosco en-Loire-et-Louet

Doyenné des Trois-Rivieres 

 Sainte-Claire-entre Mayenne-et-Sarthe
 Saint-Joseph des-Basses-Vallées
 Saint François aux-Portes d'Angers
 Saint-Jeande-Loire Authion

Doyenné Haut-Anjou 

 Notre-Dame du-Haut-Anjou
 Saint-Renéen-Pays-Segréen
 Saint-Martinen-Longuenée
 Paroisse Bienheureux-Noël-Pinot

Note et référence

Article connexe 

 Anjou
 Maine et Loire
 Centre-Val-de Loire
 Diocese d'Angers
 Saumurois
 Maine Angevine
 Haut-Anjou

Lien externe 

 https://www.diocese49.org

Catholicisme en France
Maine-et-Loire
Anjou
Diocèse catholique en France
Paroisse en France